

Patronyme 

 Arturo Zanoni (1897-1967), syndicaliste hispano-italien ;
 Bruno Zanoni (1952-), coureur cycliste italien ;
 Giacomo Zanoni (1615-1682), botaniste italien ;
 Roger Zanoni (1942-), peintre français ;
 Simone Zanoni (1976-),chef cuisinier italien.

Autres 
 Zanoni est un roman écrit en 1842.